Александр Анатольевич Денисов:
 Денисов, Александр Анатольевич (в монашестве Варфоломей; род. 1975) — архиерей Русской православной церкви; епископ Балаковский и Николаевский.
 Денисов, Александр Анатольевич (род. 1973) — украинский спортивный журналист.